Careless steht für:
 J. M. S. Careless (1919–2009), kanadischer Historiker
 Careless, NATO-Codename des Flugzeugtyps Tupolew Tu-154
 Careless, US-amerikanische Filmkomödie von 2007 von Peter Spears (Regie) und Eric Laster (Drehbuch)